Conglomeraat (geologie), een soort gesteente
 Conglomeraat (bedrijf), een soort bedrijf